Joy to the World, Mormon Tabernacle Choir-album
 Joy to the World, Connie Smith-album
 Joy to the World, Faith Hill-album
 Joy to the World, Pink Martini-album
 Joy To The World: A Bluegrass Christmas, Charlie Daniels-album
 Joy to the World, Eruption-dal
 Joy to the World, Mariah Carey-dal
 Joy to the World, Three Dog Night-dal